Допево:
 Допево (гмина) — сельская гмина (волость) в Польше (Познанский повят, Великопольское воеводство)
 Допево (деревня) — административный центр гмины Допево